Luke Triton is een personage. Hij is de leerling van professor Hershel Layton in de Professor Layton-puzzelserie voor de Nintendo DS en later ook Nintendo 3DS. Hij is de tweede belangrijkste rol in het spel en komt, samen met professor Layton zelf, als enige personage in alle spellen van de serie voor.

Personage 
Luke is het enige kind van Clark Triton, de burgemeester van Misthallery, en Brenda Triton. Luke kan met dieren communiceren en kan niet tegen onrecht. Hij heeft grote fascinatie voor professor Layton, en wil later net zoals hem worden. Luke heeft een vriendinnetje, Arianna, en kan het ook goed vinden met Flora Reinhold.

Luke is een typisch kind dat (te) snel conclusies trekt en snel in paniek kan raken. Professor Layton kan hem makkelijk weer tot rust brengen. Luke is goed in puzzels en raadsels oplossen, maar nog niet zo bekwaam als professor Layton.

Vrienden

Professor Layton 
Toen het niet goed ging in Misthallery, haalde Luke professor Layton naar het dorp. In zijn brief stopte hij een geheime boodschap, wat de aandacht van de professor wekte. In dit avontuur begint Lukes fascinatie voor de professor, en de twee houden altijd contact. Opmerkelijk is dat hij Layton altijd aanspreekt met "professor", terwijl je in een vriendschappelijke relatie eerder zou verwachten dat het "Hershel" zou zijn.

Wanneer Luke emigreert, raakt hij professor Layton uit het oog. Hij stuurt vanuit het buitenland Layton echter een brief waarin hij hem om hulp vraagt, maar aangezien er geen chronologisch vervolg op dit deel bestaat is (nog) niet duidelijk waarvoor Luke hulp nodig heeft.

Arianna Barde 
Arianna Barde is het vriendinnetje van Luke. De twee ontmoetten elkaar op een dorpsfeest en de twee werden vriendje en vriendinnetje. Na de dood van Arianna's vader bekoelde de liefde echter omdat Arianna zichzelf veel afzonderde en Luke haar zodoende nooit meer zag. In het oplossen van het mysterie van het legendarische spook van Misthallery blijkt Arianna echter betrokken, en zo zien Arianna en Luke elkaar weer. Na het avontuur houden de twee contact, maar Arianna komt niet meer in beeld gedurende de vervolgen.

Flora Reinhold 
In Professor Layton and the Curious Village ontmoetten Layton en Luke Flora Reinhold, die The Golden Apple blijkt te zijn. Layton en Luke waren op zoek naar deze Golden Apple in veronderstelling dat de schat van Augustus Reinhold een geldschat zou zijn, maar hij bedoelde zijn dochter, die in een duistere hoge toren woonde. Na het avontuur gaat Flora nog regelmatig mee met Layton en Luke, en dat komt vooral door Luke. De twee kunnen het goed met elkaar vinden, maar zonder de professor raken ze snel afgeleid.

Clark Triton 
Clark Triton is Lukes vader. Luke zondert zich in de tijd van Professor Layton en de Melodie van het Spook af van zijn vader, omdat zijn moeder vermist is en Clark veel bezig is met zijn taken als burgemeester. Clark en Luke hebben hiervoor en -na echter wel een goede vader-zoonrelatie.

Brenda Triton 
Brenda Triton is Lukes moeder. Luke voelt zich vreselijk wanneer zij vermist is, aangezien Luke meer heeft met zijn moeder dan met zijn vader. Brenda houdt zielsveel van haar zoon en man.

Professor Layton